Манастир (, ) — многозначный термин. Может означать:

 Манастир (правильно Манастыр) — неправильная распространённая форма одного названий города Битола в юго-западной части Республики Македония.
 Манастир (Варненская область) — село в Болгарии; расположено в Варненской области, входит в состав общины Провадия.
 Манастир (Пловдивская область) — село в Болгарии. Находится в Пловдивской области, входит в общину Лыки.
 Манастир (Хасковская область) — село в Болгарии; находится в Хасковской области, входит в общину Хасково.
 Манастир (эялет) — эялет Османской империи.
 Манастир (вилайет) — балканская провинция Османской империи, созданная в 1864 и просуществовавшая до Первой Балканской войны 1912 года.

См. также 
 Монастир (значения)